Wentz ist der Familienname folgender Personen:

 Carson Wentz (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Gottfried Wentz (1894–1945), deutscher Archivar und Historiker
 Jed Wentz (* 1960), US-amerikanischer Flötist und Dirigent
 Lisa Wentz (* 1995), österreichische Dramatikerin
 Martin Wentz (* 1945), deutscher Politiker (SPD) und Stadtplaner 
 Max Wentz (1881–1941), deutscher Fotograf
 Pete Wentz (* 1979), US-amerikanischer Musiker, Bassist der Pop-Punkband Fall Out Boy
 Siegfried Wentz (* 1960), deutscher Leichtathlet und Olympiamedaillengewinner
 Walter Evans-Wentz (1878–1965), US-amerikanischer Anthropologe und Schriftsteller

Siehe auch:
 Wenz